.

25 країн з найбільшою кількістю індуїстів

Посилання 
 США з міжнародної релігійної Держдепартаменту Доповідь про свободу 2006 
 Індуські суспільства 
 Adherents 
 Religious Freedom
 Afghanhindu 
 Індуїстська студентська рада 

Списки країн
Індуїзм